Armen Nasarjan (armenisch Արմեն Նազարյան; bulgarisch Армен Назарян) ist der Name folgender Personen:
* Armen Nasarjan (Judoka) (* 1982), armenischer Judoka
 Armen Nasarjan (Ringer) (* 1974), bulgarischer Ringer armenischer Herkunft